Embarcadero is Spaans voor kade. Het kan verwijzen naar:
 Embarcadero (Oakland), een weg langs de waterkant in de Amerikaanse stad Oakland
 Embarcadero (San Diego), een stadsdeel van de Amerikaanse stad San Diego
 Embarcadero (San Francisco), een belangrijke weg en stadsdeel in de Amerikaanse stad San Francisco
 Embarcadero Center, een kantoor- en hotelcomplex
 Embarcadero Freeway, een onderdeel van de voormalige State Route 480
 Embarcadero Station, een metrostation
 Embarcadero Technologies, een Amerikaans softwarebedrijf
 Embarcadero Delphi, de softwareontwikkelomgeving voor de programmeertaal Pascal